Mount Baldwin ist der Name folgender Berge:

 Mount Baldwin (Antarktika) in Viktorialand
 Mount Baldwin (Australien) im Northern Territory
 Mount Baldwin (Kanada) in British Columbia
 Mount Baldwin (Kalifornien) im Mono County